Андреев, Владислав:
 Андреев, Владислав Андреевич (род. 1996) — украинский хоккеист.
 Андреев, Владислав Витальевич (род. 1987) — белорусский борец вольного стиля.